Matsukawa (Kitaazumi) – villaggio giapponese della prefettura di Nagano
Matsukawa (Shimoina) – cittadina giapponese della prefettura di Nagano
Stazione di Matsukawa – stazione ferroviaria della linea principale Tōhoku